Zosin heißen zwölf Ortschaften in Polen:

 Zosin (Powiat Golubsko-Dobrzyński) – Dorf in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern im Powiat Golubsko-Dobrzyński in der Gmina Zbójno 
 Zosin (Powiat Włocławski) – Dorf in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern im Powiat Włocławski in der Gmina Lubanie 
 Zosin (Horodło) – Dorf in der Woiwodschaft Lublin im Powiat Hrubieszowski in der Gmina Horodło, östlichster Ort Polens 
 Zosin (Powiat Krasnostawski) – Dorf in der Woiwodschaft Lublin im Powiat Krasnostawski in der Gmina Fajsławice
 Zosin (Powiat Lubelski) – Dorf in der Woiwodschaft Lublin im Powiat Lubelski in der Gmina Bełżyce 
 Zosin (Powiat Łęczyński) – Dorf in der Woiwodschaft Lublin, im Powiat Łęczyński in der Gmina Cyców 
 Zosin (Powiat Opolski (Lublin)) – Dorf in der Woiwodschaft Lublin im Powiat Opolski (Lublin) in der Gmina Opole Lubelskie 
 Zosin (Powiat Rycki) – Dorf in der Woiwodschaft Lublin im Powiat Rycki in der Gmina Ułęż 
 Zosin (Woiwodschaft Łódź) – Dorf in der Woiwodschaft Łódź im Powiat Kutnowski in der Gmina Krośniewice
 Zosin (Woiwodschaft Masowien) – Dorf in der Woiwodschaft Masowien im Powiat Sochaczewski in der Gmina Sochaczew 
 Stara Łomża-Zosin – Dorf in der Woiwodschaft Podlachien im Powiat Łomżyński in der Gmina Łomża
 Zosin (Woiwodschaft Großpolen) – Dorf in der Woiwodschaft Großpolen im Powiat Kępiński in der Gmina Kępno